Mayerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mayerhofer (* 1966), österreichischer Jazzpianist
 Artur Mayerhofer (* 1960), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Auguste Mayerhofer (1810–1852), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Auguste Frühauf
 Elfie Mayerhofer (1917–1992), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Eva Mayerhofer (* 1970), deutsche Jazzsängerin
 Ferdinand Mayerhofer von Grünbühel (1798–1869), österreichischer Feldmarschalleutnant und Lehrer

 Georg Mayerhofer (1894–1966), deutscher Politiker (BP)
 Gottfried Mayerhofer (1807–1877), deutscher Major und Visionär
 Inge Mayerhofer, deutsche Fußballspielerin
 Jacqueline Mayerhofer (* 1992), österreichische Autorin und Lektorin
 Jan Mayerhofer (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler
 Johannes Mayerhofer (1859–1925), österreichischer Künstler und Autor

 Leopold Mayerhofer (* 1955), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Max Mayerhofer (* 1990), österreichischer TV-Moderator und Journalist
 Veronika Mayerhofer (* 1992), österreichische Skilangläuferin
 Wolfgang Mayerhofer (* 1958), österreichischer Segler 
 Wolfgang Ludwig-Mayerhofer (* 1954), deutscher Soziologe

Mayerhofer ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 Mayerhofer, Figur aus der österreichischen Radioserie Professor Kaiser

Siehe auch:
 Maierhofer
 Meierhofer
 Mairhofer
 Mayrhofer
 Mayerhöfer
 Meyerhofer
 Meyerhöfer